Ascensión kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Ascensión (ort), Santa Cruz,

Mexiko 

 Ascensión (kommun), Chihuahua, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar